Чахава () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Чахава, Георгий Варламович (1923—2007) — грузинский советский архитектор.
 Чахава, Медея Васильевна (1921—2009) — советская и грузинская актриса театра и кино.